Национальный день Катара — национальный праздник, отмечающий объединение и обретение независимости Катаром 18 декабря ежегодно. Праздничный день был установлен декретом Эмира Катара и его наследника от 21 июня 2007 года.

В Катаре день 18 декабря 1878 года считается днём основания государства Катар. В 1867 году военные силы Аль Халифы, правителей Бахрейна начали успешные действия против катарских повстанцев, предприняв морскую атаку на город Эль-Вакру. Однако агрессивные действия бахрейнцев являлись нарушением Англо-бахрейнского договора 1820 года. В результате последовавшей дипломатической реакции Англии на эти события стало создание государства Катар 18 декабря 1878 года. Некоторые катарские националисты называют эти события Катарской первой войной за независимость. Через 15 лет в марте 1893 года в битве при Ваджбахе (12 км к западу от Дохи) шейх Джасим бин Мухаммад ат-Тани нанёс поражение туркам и подписал договор, который станет основой для создания отдельного катарского государства впоследствии. Некоторые катарские националисты называют эти события Катарской второй войной за независимость.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (англ.)
 Twitter
 Facebook
 YouTube
 Flickr

История Катара
Дни независимости
Культура Катара